Dent Island ist der Name folgender Inseln:

 Dent Island (Australien), Insel der Whitsunday Islands, Australien
 Dent Island (Neuseeland), Insel der Campbell Islands, Neuseeland
 Dent Island (Kanada), Insel in British Columbia, Kanada